Wolfenreith ist der Name folgender Orte:

 Wolfenreith (Gemeinde Bergern im Dunkelsteinerwald) in Niederösterreich
 Wolfenreith (Gemeinde Weinzierl am Walde) in Niederösterreich